The Train Wreckers – film del 1905 diretto da Edwin S. Porter
The Train Wreckers – film del 1925 diretto da J.P. McGowan